Mourre peut faire référence à :

Jeu de société 
 la mourre, un ancien jeu

Bateau 
 le mourre de pouar (groin de porc en provençal), le voilier de pêche le plus caractéristique du littoral méditerranéen.

Toponyme 

 le Mourre Nègre (1125 m), le point culminant du massif du Luberon ;
 le Mourre de Chanier (1930 m), qui domine les gorges du Verdon ;
 le Mourre Froid (2990 m), un sommet des Hautes-Alpes ;
 le Mourre Froid (2027 m), un sommet des Alpes-de-Haute-Provence.

Patronyme 

 Antoine Mourre, un réalisateur français ;
 Grégoire Mourre (1762-1832), un haut magistrat français ;
 Michel Mourre (1928-1977), l’auteur du dictionnaire d’histoire Le Petit Mourre ;
 René Mourre (1901-1942), un militant communiste français ;